Phyllomys kerri
Cattleya kerrii

Desambiguação